Styx (2001), een Amerikaanse film uit 2001 van de regisseur Alex Wright
Styx (2004), een film uit 2004 van de regisseur Falk Chrysologus Ulbrich
Styx (mythologie), een mythologische rivier
Styx (band), een Amerikaanse rockband 
Styx (album), debuutalbum van deze band
Styx II, het tweede studioalbum van de band
Styxvallei, een vallei in Tasmanië
Styx (maan), een maan van de dwergplaneet Pluto
Styx (geslacht), een geslacht van vlinders uit de familie van de Riodinidae